:

 medicinska injekcija - ubrizgavanje tekućine u tijelo
 injektivna funkcija u matematici
 injektiranje (, iterativ od inicere: uvesti unutra), ubrizgavanje je tekućih ili žitkih sredstava u šupljine i pore tla ili građevine radi postizanja vodonepropusnosti, učvršćivanja, konsolidacije ili homogenizacije.